Игрок года — почётное звание, присуждаемое лучшему футболисту Грузии по итогам календарного года.

Впервые Игрок года был определён в 1990 году Федерацией футбола Грузии, первым лауреатом стал Темури Кецбая.

С 1993 по 2006 годы опрос с целью выявить лучшего футболиста Грузии проводился газетой «Сабриели». В 2006 году Профессиональная футбольная лига Грузии провела альтернативный опрос, а с 2007 года «Сабриели» и ПФЛ организуют выбор лучшего игрока совместно.

Победители

Ссылки 
 Информация на сайте Грузинской федерации футбола

Футбол в Грузии
Футбольные награды